Аушкапс (или Аушкап; ) — латышская фамилия. Известные носители:
 Аушкапс, Карлис (1947-2017) - латвийский актер и режиссер.
 Аушкап, Эрик Янович (1928—1996) — советский латвийский хозяйственный, государственный и политический деятель.
Аушкап, Юлий Иванович (2 июня 1884– 3 августа 1942) — участник Белого движения, доктор химических наук, ректор Латвийского университета , министр просвещения Латвии (1938–1940).